Schlacht von Gródek steht für folgende Schlachten:

 Schlacht von Gródek während des Russisch-Polnischen Krieges (1655), siehe Horodok (Lwiw) #Geschichte
 Schlacht von Gródek (1914) während des Ersten Weltkriegs, Inspiration für das Gedicht von Georg Trakl
 Schlacht bei Gródek (1915) während des Ersten Weltkriegs